Ottergraben ist ein Gewässer- und Talnamename:

 Ottergraben (Diebsgraben), rechter Oberlauf des Diebsgrabens (zum Otterbach, zur Donau) im Forstmühler Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ottergraben (Entengraben), rechter Zufluss des Entengrabens (zur Rednitz) bei der Gartenkolonie Königshof, kreisfreie Stadt Nürnberg, Bayern
 Ottergraben (Mährische Thaya), rechtes Bachtal zur Mährischen Thaya nach Alberndorf, Stadt Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Ottergraben (Stubbach), rechtes Bachtal zum Haselbach genannten Oberlauf des Stubbachs (zur Radmer Bach, zum Erzbach) vor Radmer an der Hasel, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Ottergraben (Wellenbach), linker Zufluss des Wellenbachs (zur Kleinen Donau) bei Ernsgaden, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Otterbach